Сезон НБА 1986—1987 був 41-м сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Лос-Анджелес Лейкерс», які здолали у фінальній серії «Бостон Селтікс» із рахунком 4 перемоги проти 2.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 23 команди, розподілені між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 31 жовтня 1986 по 19 квітня 1987, найкращий результат по його завершенні мали «Лос-Анджелес Лейкерс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди

 Найцінніший гравець: Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Новачок року: Чак Персон, «Індіана Пейсерз»
 Захисний гравець року: Майкл Купер, «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Шостий гравець року: Рікі Пірс, «Мілвокі Бакс»
 Найбільш прогресуючий гравець: Дейл Елліс, «Сіетл Суперсонікс»
 Тренер року: Майк Шулер, «Портленд Трейл-Блейзерс»
 Перша збірна всіх зірок:
 F – Ларрі Берд, «Бостон Селтікс»
 F – Кевін Макейл, «Бостон Селтікс»
 C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
 G – Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
 G – Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»
 Друга збірна всіх зірок:
 F – Домінік Вілкінс, «Атланта Гокс»
 F – Чарльз Барклі, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
 C – Моузес Мелоун, «Вашингтон Буллетс»
 G – Айзея Томас, «Детройт Пістонс»
 G – Фет Лівер, «Денвер Наггетс»
 Збірна новачків НБА:
 Джон Вільямс, «Вашингтон Буллетс»
 Рой Тарплі, «Даллас Маверікс»
 Чак Персон, «Індіана Пейсерз»
 Бред Догерті, «Клівленд Кавальєрс»
 Рон Гарпер, «Клівленд Кавальєрс»
 Перша збірна всіх зірок захисту:
Кевін Макейл, «Бостон Селтікс»
Майкл Купер, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Денніс Джонсон, «Бостон Селтікс»
 Друга збірна всіх зірок захисту:
Пол Прессі, «Мілвокі Бакс»
Родні Маккрей, «Х'юстон Рокетс»
Марк Ітон, «Юта Джаз»
Моріс Чікс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Дерек Гарпер, «Даллас Маверікс»

Гравець тижня

Гравець місяця

Новачок місяця

Тренер місяця

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com